Recea poate avea următoarele semnificații:

 Localități din România
 Recea - localitate din județul Argeș, reședința comunei cu același nume
 Recea (Căteasca), Argeș - localitate din județul Argeș
 Recea - localitate din județul Bacău
 Recea - localitate din județul Brașov, reședința comunei cu același nume
 Recea - localitate din județul Buzău
 Recea - localitate din județul Harghita
 Recea - localitate din județul Iași
 Recea - localitate din județul Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Recea - localitate din județul Mehedinți
 Recea - localitate din județul Mureș
 Recea - localitate din județul Neamț
 Recea - localitate din județul Olt
 Recea - localitate din județul Sălaj
 Recea - localitate din județul Vaslui
 Recea-Cristur - localitate din județul Cluj, reședința comunei cu același nume
 Recea Mică - localitate din județul Sălaj
 Localități din Republica Moldova
 Recea - localitate centru de comună din raionul Rîșcani
 Recea - localitate centru de comună din raionul Strășeni

Localități omonime din Republica Moldova